Аро има више значења:

 Аро
 Аро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Аро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику